Жан-Бати́ст Лёйе́ (), прозванный Лёйе́ Ге́нтским (; 6 июля 1688 года, Гент, Испанские Нидерланды — около 1720, Лион, Королевство Франция) — французский композитор нидерландского происхождения.

Биография 
Двоюродный брат композитора Жана-Батиста Лёйе, прозванного «Лондонским» (известен также как Джон Лойе), для отличия от которого получил прозвище «Гентский», и брат композитора Жака Лёйе.

Бо́льшую часть жизни провёл во Франции, будучи на службе архиепископа Лионского. Автор трёх сборников по 12 сонат в каждой для блокфлейты и генерал-баса (Амстердам, около 1710, 1714, 1716) в стиле Корелли, а также двух сборников по 6 сонат в каждой для  флейты и гобоя без генерал-баса (1717).

Память 
Астероид  назван в честь него и его двоюродного брата-тёзки.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Флейтисты XVIII века
Флейтисты Франции